Чемпионат Испании по футболу 1929/1930 — 2-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетик» (Бильбао) стал чемпионом Испании в 1-й раз. В турнире принимали участие 10 клубов. Было сыграно 90 игр и забито 420 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

</center>

Результаты матчей 
Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Реал Унион» — «Атлетико»  — 8:2
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Реал Сосьедад» — «Атлетик (Бильбао)»  — 1:7
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Реал Сосьедад» — «Расинг»  — 7:0
 «Эспаньол» — «Реал»  — 8:1

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика www.rsssf.com

1930
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1929 году
Спорт в Испании в 1930 году